Duits persoon
Kurt Ernst Carl Schumacher, politicus 
Kurt Schumacher, beeldhouwer